A Copa Camel, também chamada de Copa Los Angeles das Nações (), Copa Camel das Nações (), Copa Columbus () e Copa das Nações (), foi um torneio de futebol amistoso, organizado pela Camel. Foi realizada de 1983 à 1991, com exceção de 1986 e 1987.

Resultados 

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos dos Estados Unidos entre clubes de futebol